Église Gran Madre di Dio de Rome
 Gran Madre di Dio (titre cardinalice)
 Église Gran Madre di Dio de Turin